Ахвенъярви — топоним:

 Ахвенъярви — озеро в Сортавальском районе Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в Пряжинском районе Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в Пряжинском районе Карелии<.
 Ахвенъярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в КАлевальсклмрайоне Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Ахвенъярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Ахвенъярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Ахвенъярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Ахвенъярви — озеро в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Ахвенъярви — озеро в Кандалакшском районе Мурманской области.

Примечания